Hank Lefkowitz – cestista statunitense 
 Mary Lefkowitz – grecista, latinista e accademica statunitense
 Robert Lefkowitz –  medico statunitense, premio Nobel per la chimica 2012